Стемасы — село Алатырского района Чувашской Республики России. Образует Стемасское сельское поселение.

Название 
Одна из версий происхождения названия села гласит, что название Стемасс происходит от слов «сто масс». В период подготовки к войне с Казанским ханством, в районе Столовой горы, расположенной около села, находилось большое войско, которое и называли «сто масс».

История 
Село, после завоевания Казанского ханства (в 1552), стало принадлежать русским царям, а затем в XVII веке было передано помещикам.

Наиболее раннее упоминание о селе встречается в жалованной грамоте царя Михаила Федоровича казаку Харитону Семеновичу от 1620 года: «Мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси пожаловал его, Харитона, поместьем в Алатырском уезде, что ему дано из наших дворцовых сел жеребьем с. Стемасы в вотчину».

Население села занималось хлебопашеством, рыболовством, скотоводством.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Стемас, экономических крестьян — 44, отписных из за помещиков крестьян — 32, не знающих своих помещиков крестьян — 8, помещиковых крестьян — 777, входило в Алатырский уезд.

Храмов два: 1) главный храм деревянный, холодный, построен подполковником Ал. Поповым в 1851 г.; Престол в нём во имя Живоначальные Троицы. 2) Второй храм деревянный, построен в 1740 г.; в 1874 г. к нему пристроены два придела: один прихожанами, а другой — московским мещанином В. Т. Барсовым; престолов в храме два: главный — в честь Казанской иконы Божьей Матери и в северном приделе — во имя Архистратига Божия Михаила. 

В 1859 году село Стемас, по правую сторону коммерческого тракта из г. Алатыря в г. Симбирск, находилось в 1-м стане Алатырского уезда Симбирской губернии.

В XIX веке в селе открыли мужское начальное училище, которое содержалось за счет сельского общества.

В 1859 году в селе было 172 двора, 720 муж. и 784 жен.;

В 1875 году в селе было 246 дворов, 839 душ мужского пола, 870 душ женского пола. 

В 1880 году было дворов 328, душ мужского пола 957, женского пола 1020 душ.  

В 1897 г. было дворов 382, душ мужского пола 1051, женского пола 1168 душ. 

В 1900 году в 283 дворах жило: 1132 м. и 1281 ж.;

В 1913 г. дворов 463, душ мужского пола 1342, женского пола 1406 душ. 

В начале XX века в селе насчитывалось 3500 жителей, имелись 2 церкви.

После революции 1917 года в селе был создан комитет бедноты и кооперативное общество. В селе первое время были мелкие купцы-торговцы, которые конкурировали с кооперативной торговлей. Кулацких хозяйств в селе было мало. В 1930 году бедные семьи объединились в колхоз.

30 марта 1930 года была организована сельскохозяйственная артель, куда вошли 17 хозяйств. С 1935 года по 1940 год в колхоз вступило 750 семей, то есть почти все население села.

Перед Великой Отечественной войной денежный фонд колхоза составлял 1 миллион рублей. Он был единственным в районе колхозом-миллионером.

На фронт из села ушли 950 мужчин и женщин. Погибли на фронте более 450 человек. Многие вернулись инвалидами.

В 1970-80-е годы отделение входило в состав колхоза «Путь Ильича», который был многоотраслевым мощным высокомеханизированным хозяйством.

Население 

Этнический состав — русские.

Инфраструктура 

 МОУ «Стемасская средняя общеобразовательная школа»;
 МОУ «Стемасская детская музыкальная школа»;
 МДОУ «Малыш»;
 фельдшерско-акушерский пункт;
 сельский Дом культуры.

В рамках реализации указа Президента Чувашской Республики «О Годе духовного просвещения» в селе построена церковь, названная в честь святого Михаила. Работы выполнялись на пожертвования селян. Установлен колокол Благовест, чей звон слышен и жителям соседних сел.

Литература 
В. Н. Кирсанов, А. В. Кирсанов. Стемасы. ― Алатырь: Алатырский издательский дом, 2000. ― 128 с. ― («Алатырский район ― прошлое и настоящее»)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Стемасского сельского поселения Алатырского района.
 Стемасы в Викимапии.
 Виктор Бирюков. Ещё один штрих к лениниане // Исторический портал ХРОНОС. — 17 августа 2010.

Населённые пункты Алатырского района